Flemig ist der Familienname folgender Personen: 

 Judith Flemig (* 1979), deutsche Volleyball-Nationalspielerin
 Konstantin Flemig (* 1988), deutscher Journalist und Dokumentarfilmer
 Kurt Flemig (1909–1995), deutscher Karikaturist und Zeichner

Siehe auch:
 Flämig
 Flemmich